Перегнойная земля, или Навозный перегной, — земляная смесь, применяемая в садоводстве, горшечной и кадочной культуре декоративных растений в качестве органического удобрения и как примесь в различных подготавливаемых земляных смесях. Увеличивает теплоёмкость и влагоёмкость субстрата, способствует разрыхлению тяжёлых и связыванию лёгких почв. Отличается высоким содержанием микроорганизмов и биологически значимых микроэлементов (pH около 8).

Различают конский перегной и перегной крупного рогатого скота.

В садовых хозяйствах такую землю нередко называют парниковой землей. Перегнойная земля получается из перегнившего в парниках навоза. Она легкая, рыхлая, состоит в основном из растительных остатков и очень богата питательными веществами. Применяют её как примесь к дерновой земле и в различных других смесях. Во всех случаях она является наиболее питательной частью всякой земляной смеси, обеспечивающей мощный рост растений. Перегнойную землю можно заменить компостной, получающейся из разложившихся растительных остатков.

См. также 
 Навоз

Примечания 

Почвоведение
Цветоводство
Садоводство
Кал